Nom ou adjectif, le mot optique fait référence à la lumière ou à la vision. Il est issu de l'adjectif grec  (« relatif à la vision »), via le latin médiéval .

Sciences et techniques

Astronomie 
 L'astronomie optique est l'astronomie restreinte à l'observation de la lumière visible.
 La contrepartie optique d'un objet d'abord découvert dans un domaine de longueurs d'onde autre que le visible (rayons gamma, rayons X ou domaine radio), est son observation ultérieure dans le domaine visible ou infrarouge.
 Une double optique (ou étoile double optique) est un couple d'étoiles proches dans le ciel mais en réalité séparées par une grande distance, ce ne sont donc pas des vraies étoiles binaires liées gravitationnellement.
 Un pulsar optique est un pulsar qui peut être détecté dans le spectre visible.

Biologie et médecine 
Nom
 L'optique physiologique est la science de la vision. Elle fait appel à l'anatomie (disposition matérielle de l'œil), la physiologie (fonctionnement de l’œil, la médecine (maladies oculaires), l'optique physique (propagation des rayons lumineux dans le globe oculaire), la chimie (étude des colorants et conversion de l'énergie lumineuse en influx nerveux), la psychologie expérimentale (étude globale de l'appareil visuel) et la psychologie cognitive (éducation de la capacité à voir).
 Une illusion d'optique est une perception visuelle en contradiction avec la réalité, qu'on peut connaître par ailleurs.

Adjectif
En biologie et en médecine, l'adjectif optique signifie « relatif à la vision » :
 l'atrophie optique type I est une atteinte bilatérale et symétrique du nerf optique associée à une baisse de l'acuité visuelle progressive, une atteinte du champ visuel et des troubles de la vision des couleurs ;
 le canal optique est un conduit qui perce l'os sphénoïde à l'arrière de chaque orbite, permettant au nerf optique et à l'artère ophtalmique de passer du cerveau à la cavité orbitaire ;
 le chiasma optique est la partie du cerveau où les deux nerfs optiques se croisent ;
 la cartographie optique est une technique pour l'élaboration d'une carte de sites de restriction à partir de fragments d'ADN ; les cartes produites permettent de visualiser la composition génomique ou chromosomique à une échelle plus générale que le séquençage ;
 la cupule optique est une invagination, en forme de coupe, de la vésicule optique au cours de l'embryogénèse ; c'est une étape de la formation de l'œil ;
 la dysplasie septo-optique est un syndrome malformatif congénital du cerveau par défaut de développement de la ligne médiane, qui comprend une hypoplasie des nerfs optiques, une hypoplasie de l'hypophyse et une agénésie du  ;
 le nerf optique conduit l'information visuelle de la rétine à l'hémisphère cérébral (opposé) ;
 une  est une lésion du nerf optique ;
 la neuromyélite optique est un syndrome associant une atteinte du nerf optique et de la moelle épinière ; c'est une maladie auto-immune ;
 la névrite optique est une forme particulière de neuropathie (neuropathie optique rétrobulbaire) ;
 la papille optique est la partie de la rétine où s'insèrent le nerf optique qui relaie les influx nerveux de la couche plexiforme interne jusqu'au cortex cérébral, ainsi que les vaisseaux sanguins arrivant à l'œil et le quittant ;
 une prescription optique est une ordonnance rédigée par un professionnel de la vision (ophtalmologiste ou optométriste), qui indique la valeur de tous les paramètres que le prescripteur juge nécessaires pour la réalisation d'un équipement en verres correcteurs pour un patient ;
 la radiation optique est un faisceau d'axones issus des neurones de projection du corps géniculé latéral appartenant au thalamus et se terminant au niveau de la scissure calcarine du cortex occipital ipsilatéral ; elle contribue à la transmission de l'information visuelle consciente ;

Chimie 
 L'activité optique d'un milieu est l'angle dont il fait tourner le vecteur de polarisation d'un faisceau lumineux qui le traverse.
 Un azurant optique est une molécule qui absorbe les rayonnements électromagnétiques ultraviolets entre 300 et 400 nm de longueur d'onde et réémet ensuite cette énergie par fluorescence dans le visible entre 400 et , soit les longueurs d'onde entre le bleu-violet et le bleu-vert avec un maximum dans le bleu.
 L'isomérie optique est une propriété des molécules stéréoisomères images non superposables l'une de l'autre dans un miroir plan.
 La pureté optique d'un mélange d'énantiomères est le rapport de son activité optique à celle de l'énantiomère de plus grande activité, pur.

Informatique et technologies 
 Un crayon optique est un stylet informatique permettant de dessiner ou de sélectionner des options directement sur les écrans à tubes cathodiques.
 La communication optique désigne les télécommunications utilisant des moyens, matériaux ou instruments d'optique.
 La compensation optique est une technique qui permet de rendre fixe, donc perceptible à l'œil, une image projetée à l'aide d'un système optique alors que la source de cette image est en déplacement continu (par rotation ou par défilement).
 La conception optique est un domaine de l'ingénierie optique dont le but est de créer, optimiser et produire des systèmes optiques, tels que des objectifs, des viseurs, des télescopes, des microscopes
 Une corde optique est un système de mesure des déformations utilisant une fibre optique.
 La correction optique de proximité est une technique d'amélioration de la photolithographie communément utilisée, dans le domaine de la micro-électronique, pour compenser les erreurs dues à la diffraction ou aux effets liés au procédé de fabrication.
 Un disque optique est un disque plat servant de média amovible : mémoire de masse (CD-ROM et DVD-ROM) ou support du son (CD) ou de l'image (DVD et Blu-ray) ; l'adjectif optique fait ici référence au mode d'enregistrement et de lecture (un rayon laser).
 Un disque magnéto-optique est une mémoire de masse qui emploie une combinaison des technologies optiques et magnétiques.
 Un niveau optique est un instrument constitué d'une lunette optique fixée sur un trépied, utilisé pour faire des relevés de niveau.
 Un ordinateur optique est un ordinateur numérique qui utilise des photons pour le traitement des informations, alors que les ordinateurs conventionnels utilisent des électrons.
 Un judas optique est un instrument optique à lentilles permettant de voir sans être vu, à travers une petite ouverture pratiquée dans une paroi (généralement une porte).
 Une pince optique est un outil utilisé en laboratoire pour piéger et manipuler des cibles microscopiques telles que des cellules, des organites ou des particules. Elle utilise la force résultant de la réfraction d'un faisceau laser en milieu transparent.
 Un pistolet optique est un périphérique d'entrée et un dispositif de pointage utilisable avec certains jeux vidéo sur borne d'arcade, console de jeu et ordinateur personnel ; L'accessoire prend généralement la forme d'une arme de poing.
 Un processeur optique est un composant électronique qui traite des données numériques transformées en signaux lumineux (la transformation se fait par des diodes laser dans un sens, puis par des photodétecteurs dans l'autre).
 La reconnaissance optique de caractères est un procédé informatique pour traduire en fichiers de texte des images de textes imprimés ou dactylographiés.
 Une roue optique codée est une roue équipée d'un dispositif électronique permettant de mesurer sa rotation.
 Le stockage optique 3-D est un stockage d'information optique dans lequel les informations peuvent être enregistrées et lues avec trois dimensions de résolution optique (par opposition aux résolutions bidimensionnelles offertes, par exemple, par le disque compact).
 La tomographie optique diffuse est une technique d'imagerie tomographique basée sur la diffusion de la lumière dans un corps.

Météorologie 
 La portée optique météorologique est la longueur du trajet que doit effectuer dans l'atmosphère un faisceau de rayons lumineux parallèles, émanant d'une lampe à incandescence à une température de couleur de , pour que l’intensité du flux lumineux soit réduite à 0,05 fois sa valeur originale.

Physique 
Nom
 L'optique est une branche de la physique qui s'intéresse à tous les aspects de la lumière. Elle rassemble diverses disciplines plus spécialisées :
 l'optique géométrique s'appuie sur le modèle du rayon lumineux et permet notamment la construction géométrique d'images. Correcte quand tous les éléments utilisés sont de grande taille par rapport à la longueur d'onde de la lumière, elle est particulièrement adaptée à l'étude des systèmes dioptriques et catadioptriques ;
 l'optique impulsionnelle traite des interactions entre les impulsions de lumière (notamment produites par les lasers) et la matière. Les impulsions femtoseconde, notamment, ont la particularité d'avoir un spectre en fréquence très large, de sorte que leurs propriétés de propagation sont différentes de celles des impulsions plus longues utilisées ordinairement ;
 l'optique métaxiale est une synthèse entre l'optique géométrique et l'optique physique. Elle a pour spécificité de rendre compte simultanément du phénomène d'imagerie du couple champ-cohérence et de ses transformations fonctionnelles (les constituantes d'une optique ondulatoire de Fourier) ;
 l'optique non linéaire regroupe l'ensemble des phénomènes optiques présentant une réponse non proportionnelle au champ électrique. Les principales différences avec l'optique linéaire sont les possibilités de modifier la fréquence de l'onde ou de faire interagir entre elles deux ondes par l'intermédiaire du matériau. Ces propriétés très particulières ne peuvent apparaître qu'avec des ondes lumineuses de forte intensité ;
 l'optique physique, ou optique ondulatoire, s'attache plus particulièrement aux phénomènes liés au caractère ondulatoire de la lumière, comme les interférences et la diffraction,
 l'optique de Fourier est un domaine de l'optique ondulatoire fondé sur l'utilisation de la transformée de Fourier ;
 l'optique quantique, à la frontière entre la mécanique quantique et l'optique, s'intéresse aux phénomènes dans lesquels se manifeste la dualité onde-corpuscule de la lumière (effet photoélectrique, pression de radiation, photons intriqués) ;
 L'acousto-optique est une branche de la physique qui étudie les interactions entre les ondes sonores et les ondes lumineuses, en particulier la diffraction d'un laser par les ultrasons et les ondes sonores en général.
 Une optique est un dispositif ou une technique destiné à contrôler la propagation des rayons lumineux, notamment pour obtenir des images :
 un banc d'optique est un rail sur lequel on peut ajouter des lasers, différents types de lentilles et mécanismes pour l'étude des principaux phénomènes d'optique géométrique et la construction d'instruments optiques ;
 un instrument d'optique peut être n'importe quel instrument utilisant l'optique dans son fonctionnement, et notamment un instrument formant une image d'un objet ; un instrument d'optique est généralement l'association de plusieurs systèmes optiques, par exemple un objectif et un oculaire ;
 l'optique en rayons X, ou optique X, est spécialisée dans la manipulation des rayons X,
 l'optique Wolter est un ensemble de miroirs utilisés en incidence rasante pour constituer un télescope adapté aux rayonnements X ;
 l'optique active est une technique consistant à déformer un miroir réflecteur afin d'optimiser sa qualité d'image en corrigeant les différentes aberrations (astigmatisme, coma) ;
 l'optique adaptative est une technique permettant de corriger en temps réel les déformations évolutives et non-prédictives d'un front d'onde grâce à un miroir déformable ;
 l'optique intégrée concerne l'utilisation de la microélectronique pour la réalisation de composants optiques de très petite dimension (typiquement, quelques cm sur une épaisseur d'un mm ou moins). Ces technologies permettent de réaliser dans de faibles volumes des fonctions optiques élémentaires ou élaborées impossibles à réaliser par d’autres technologies ;
 l'optique non imageante, ou optique anidolique, est un ensemble de techniques visant à optimiser l'éclairage produit par une source sur une cible, sans se préoccuper de former une image ;
 Par analogie, on utilise le terme optique en relation avec la propagation d'ondes ou de particules autres que les ondes électromagnétiques et les photons :
 l'optique atomique traite des faisceaux d'atomes neutres, refroidis et très peu agités ;
 l'optique des particules chargées est l'ensemble des techniques destinées à dévier ou concentrer un faisceau électronique ou ionique ; on distingue :
 l'optique électronique, qui concerne les faisceaux d'électrons,
 et l'optique ionique, qui concerne les faisceaux d'ions ;

Adjectif
En physique, l'adjectif optique signifie « relatif à la lumière » (et notamment à sa propagation) :
 une aberration optique est un défaut d'un système optique, qui conduit à une déformation des images ;
 un amplificateur optique (par opposition aux amplificateurs électroniques) est un dispositif qui amplifie un signal lumineux sans avoir besoin de le convertir d'abord en signal électrique (qu'on amplifierait avec les techniques classiques de l'électronique) ;
 l'amplification optique est l'amplification directe d'un flux de photons à travers un composant ; les amplificateurs optiques sont utilisés dans le domaine des télécommunications à fibres optiques et dans certaines applications métrologiques de faible flux lumineux ;
 l'axe optique d'un système optique centré est l'axe de symétrie de rotation du système ;
 un banc optique, ou banc d'optique, est un rail sur lequel on peut ajouter des lasers, différents types de lentilles et mécanismes pour l'étude des principaux phénomènes d'optique géométrique et la construction d'instruments optiques ;
 un capteur optique (ou détecteur optique) est un dispositif (détecteur) qui transforme la lumière qu'il absorbe en une grandeur mesurable (généralement un courant électrique ou une tension électrique) ;
 une cavité optique est un dispositif dans lequel certains rayons lumineux sont susceptibles de rester confinés grâce à des miroirs sur lesquels ils se réfléchissent ; ces cavités sont indispensables aux lasers et sont parfois présentes dans des interféromètres et des oscillateurs paramétriques optiques ;
 le chemin optique entre deux points A et B est la distance qu'aurait parcourue la lumière dans le vide pendant la durée qu'elle met à effectuer le trajet dans le milieu donné ;
 le centre optique d'un système est le point particulier tel qu'un rayon lumineux incident en ce point n'est pas dévié : ses parties incidentes et émergentes sont parallèles entre elles ;
 un circulateur optique est un composant d'optique fibré, l'équivalent optique des circulateurs électroniques ; il s'agit d'un composant à trois ports conçu de telle manière à ce que chaque faisceau entrant ressorte par le port suivant ;
 un condenseur optique est un système optique permettant de concentrer un faisceau de lumière large dans un plan ne gênant pas l'observation, complété d'un diaphragme qui en définira l'intensité ;
 la densité optique est le logarithme décimal du rapport entre l'intensité énergétique avant traversée du milieu et l'intensité énergétique transmise (à une longueur d'onde donnée, sur un intervalle de longueurs d'onde ou sur l'ensemble du spectre) ;
 un diaphragme optique est un élément mécanique interposé sur le trajet lumineux dans un instrument d'optique pour conditionner la quantité de lumière transmise ainsi que l'ouverture du système ;
 une distorsion optique est une aberration optique dans laquelle des lignes droites donnent des images distordues ;
 un doublet optique est l'association de deux lentilles pour former un système optique ; ce type d'association permet de modéliser et de comprendre le fonctionnement d'un très grand nombre d'instruments d'optique ;
 un effet électro-optique est une modification de la propagation d'une onde électromagnétique, due à la présence d'un champ électrique quasi statique ;
 Un effet magnéto-optique est la modification de la polarisation d'une onde électromagnétique lorsque celle-ci entre en contact avec un matériau plongé dans un champ magnétique quasi statique ;
 l'épaisseur optique d'un milieu (et notamment d'une couche atmosphérique) est une mesure de sa transparence ;
 une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un conducteur de lumière et sert dans la transmission de données par la lumière ;
 un filtre optique (par opposition aux filtres électroniques, aux filtres à particules) est un dispositif qui ne transmet qu'une partie du rayonnement lumineux ;
 le flux optique est le mouvement apparent des objets, surfaces et contours d'une scène visuelle, causé par le mouvement relatif entre un observateur (l'œil ou une caméra) et la scène ;
 la formule optique (ou combinaison optique) d'un système optique est une manière d'en désigner la composition en termes de composants optiques (lentilles et miroirs) ;
 un foyer optique (par opposition à un foyer géométrique) est un point vers lequel convergent les rayons lumineux issus d'un même point, après leur passage dans un système optique ;
 le grossissement optique est le rapport entre l'angle sous lequel on voit l'image formée par un système optique et l'angle sous lequel on voit l'objet ;
 un isolateur optique, ou diode optique, est un composant permettant la propagation de la lumière en sens unique, généralement utilisé pour éliminer les réflexions parasites dans un oscillateur paramétrique optique, tel qu'une cavité laser ;
 la lévitation optique est une méthode pour léviter un matériau à l'aide d'une force résultant d'un transfert de la quantité de mouvement des photons ;
 une lentille optique est un composant destiné à faire converger ou diverger les rayons lumineux ;
 une mélasse optique est un gaz d'atomes neutres froids, tridimensionnel, dont la force de cohésion est de type visqueux ;
 la métrologie optique est le domaine des mesures effectuées grâce aux propriétés de la lumière, avec pour avantage de fournir des résultats rapides du fait de la vitesse de propagation de la lumière et la possibilité d'effectuer la mesure sans contact ; la métrologie optique permet entre autres de quantifier des distances, des déformations, des déplacements, mais aussi les mesures des propriétés optiques mêmes d'un système ou de matériaux, comme les mesures d'indice, de luminance, de longueur d'onde ;
 une microcavité optique est une structure nanométrique dont les dimensions sont comparables aux longueurs d'onde optiques ; elles sont notamment utilisées pour agir sur l'émission d'émetteurs placés en leur cœur ;
 un microscope optique ou microscope photonique (par opposition au microscope électronique) est un instrument d'optique muni d'un objectif et d'un oculaire qui permet de grossir l'image d'un objet de petites dimensions et de séparer les détails de cette image afin qu'il soit observable  par l'œil humain ;
 un modulateur acousto-optique utilise l’effet acousto-optique pour diffracter et changer la fréquence de la lumière par des ondes sonores (généralement proche des fréquences radio) ;
 un oscillateur paramétrique optique est une source de lumière cohérente et monochromatique ;
 un phénomène optique est un événement observable résultant de l'interaction entre la lumière et la matière, ou du comportement de la lumière seule ;
 le pompage optique est une technique permettant de modifier l'état des atomes à l'aide d'une irradiation lumineuse polarisée ;
 la puissance optique est le degré auquel une lentille, miroir, ou tout autre système optique fait converger ou diverger la lumière ; elle est égale au rapport de l'angle sous lequel l’œil voit l'image en sortie du système sur la taille de l'objet ; 
 la réflexion optique (par opposition à la réflexion acoustique) est le renvoi total ou partiel, par un obstacle, des rayons lumineux vers le milieu dont ils proviennent ;
 un soliton optique est une impulsion électromagnétique se propageant sans déformation ; c'est solution stable de l'équation de propagation dans le milieu qu'elle traverse (typiquement une fibre optique) ;
 la stabilisation optique consiste à stabiliser l'image enregistrée en variant le chemin optique vers la surface sensible ;
 un système optique  est un ensemble d'éléments optiques (tels que des miroirs, des lentilles, des réseaux de diffraction) permettant de modifier la trajectoire des rayons lumineux ou les propriétés de la lumière. La lumière y subit des réflexions, des réfractions, des diffusions, des diffractions, des filtrages ;
 un triplet optique est l'association de trois lentilles pour former un système optique ; cette configuration est très utilisée pour concevoir des systèmes optiques performants dans le champ, et notamment des objectifs photographiques ;
 un verre optique est un verre de qualité adaptée à la réalisation de systèmes optiques, tels que les lentilles, les prismes ou les miroirs ;

Culture et société

Arts et spectacles 
 L'art optique correspond à certaines pratiques et recherches artistiques faites à partir des années 1960, et qui exploitent la faillibilité de l'œil à travers des illusions ou des jeux optiques. 
 Le théâtre optique est une invention de Charles-Émile Reynaud, brevetée en 1888, qui réunit les techniques de l'analyse du mouvement et celle de la projection à l'aide d'une lanterne magique.
 Le travelling optique est un effet cinématographique obtenu par une modification continue de la distance focale de l'objectif au cours de la prise de vues.
 Les vues d'optique sont des gravures qui, si on les regarde à travers un appareil spécifique appelé zograscope (ou boîte d'optique) donnent l'illusion d'un relief et d'une perspective accentuée.

Entreprise 
 Optique et précision de Levallois est un fabricant français d'instruments d'optique (1919-1964).

Famille 
 Un jouet optique est un objet qui utilise l'illusion optique ; manipulable, il crée l'illusion du mouvement ou du relief.

Optique